Том Ра́йли (, род. 5 апреля 1981, Мейдстон, Кент, Англия) — британский актёр. Наиболее известен по роли Леонардо да Винчи в телесериале «Демоны Да Винчи».

Биография 
Райли был увлечен театром с четырёх лет, когда жил в своем родном городе Мейдстон, и провел свои школьные годы, сочиняя сценарии и режиссируя пьесы. Он изучал английскую литературу и драматургию в Бирмингемском университете, который окончил в 2002 году с отличием. Он создал небольшую театральную компанию, прежде чем пойти в театральное училище. Райли начал трехлетний профессиональный актёрский курс в Лондонской академии музыкального и драматического искусства в том же году, завершив учёбу в 2005 году.

Личная жизнь 
В сентябре 2017 года женился на Лиззи Каплан, с которой встречался два года до свадьбы. Их сын родился в 2021 году.

Фильмография

Театр 
 2008: «The Vertical Hour» Дэвида Хэйра в Ройал-Корт, Лондон
 2010: «Hurts Given and Received» Говарда Баркера в Riverside Studios, Лондон
 2011: «Аркадия» Тома Стоппарда в Ethel Barrymore Theatre, Нью-Йорк
 2011: «My City» Стивена Полякова в Almeida Theatre, Лондон

Примечания 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактёры Великобритании